L’ormuri est une langue iranienne parlée dans le village de Kaniguram situé dans le district du Waziristan du Sud au Pakistan. La langue est aussi parlée à Baraki-Barak, en Afghanistan, dans le Lôgar, mais il semblerait que la langue y soit en cours d'extinction ou déjà éteinte.

Selon le journal pakistanais The Express Tribune, la langue est sur le point de s'éteindre : la cause de l'extinction finale de la langue pourrait être l'opération Rah-e-Nijat, lancée par l'armée pakistanaise contre les talibans dans le Waziristan du Sud et qui a conduit les locuteurs de cette langue à se disperser dans tout le pays après avoir fui les combats.

Écriture

Notes et références

Sources 
 
  Ефимов, .В.A, Opмypи язык, dans Языки мира, Иранские языки II, Северо-западные иранские языки, 276-296, Moscou, Indrik, 1999 
  Hallberg, Daniel G., Pashto, Waneci, Ormuri, Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan, Volume 4, Islamabad, National Institute of pakistan Studies, Quaid-i-Azam University, 1992.
  Kieffer, C. M., Le multilinguisme des Ormurs de Baraki-Barak (Afghanistan). Notes sur des contacts de dialectes: ōrmuṛi, paštō et persan kāboli, Studia Iranica, 1:1, 115-126, 1972.

Voir aussi

Liens internes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues indo-européennes
 langues indo-iraniennes 
 langues iraniennes

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Langue iranienne
Langue au Pakistan
Langue en Afghanistan